Финал Кубка Италии по футболу 2000 () − финальный матч розыгрыша Кубка Италии 1999/2000. Матч состоял из двух матчей между «Лацио» и «Интернационале». Первый матч был сыгран в Риме 12 апреля 2000 года, а ответный — 18 мая в Милане. «Лацио» выиграл свой третий титул Кубка Италии с общим счетом 2:1. «Интернационале» играл в финале в 7-й раз, а «Лацио» — в 4-м финале.

Путь к финалу

Отчёты о матчах

Первый матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ответный матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ссылки 
 Результаты турнира на RSSSF.com

2000
Матчи ФК «Лацио»
Матчи ФК «Интернационале»
Футбол в Италии в 2000 году
Футбольные соревнования в Риме
Футбольные соревнования в Милане
События 12 апреля
События 18 мая
Апрель 2000 года
Май 2000 года